Фридрих VI може да се отнася за:
 Фридрих VI (Баден-Дурлах) (1617 – 1677)
 Фридрих VI (Хесен-Хомбург) (1769 – 1829)
 Фридрих VI (Цолерн) (? – 1298)
 Фридрих VI (Швабия) (1167 – 1191)